Оничени има више значења:

 Оничени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Оничени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Оничени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији